Гнівань:
 Гнівань — місто в Україні, Вінницька область
 Гнівань — станція Південно-Західної залізниці